Дан — одне з колін Ізраїлевих.
 Дан, Тель Дан  — місцевість, природний парк, колись біблійне місто.
 Дан — ступінь в японських бойових мистецтвах
 Тель Дан — місцевість, природний парк на півночі Ізраїлю, колись біблійне місто.
 Ґуш-Дан — агломерація, що включаючає Тель-Авівський округ і Центральний округ на узбережжі Середземного моря.

Персоналії 
 Дан — п'ятий син патріарха Якова від Білги — служанки його другої дружини Рахилі.
 Дан I (1354–1386) — п'ятий воєвода Волощини з династії Басараба (1383–1386), старший син і наступник волоського воєводи Раду I.
 Дан ІІ — господар Волощини з династії Басарабів, що з 1422 по 1427 п'ять разів посідав престол.
 Анастасі́я Да́н — письменниця. Член Національної спілки письменників України (2014).
 Дан Джанґ  — китайська фігуристка, що виступає у парному спортивному фігурному катанні
 Дан Свано — шведський музикант, мульти-інструменталіст і співак.